Eurowings Europe ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Eurowings Europe (Malta)
 Eurowings Europe (Österreich)